La Castellana peut désigner :

Toponymes

La Castellana : une municipalité de la province du Negros occidental.

La Castellana : quartier dans la municipalité de Chacao au nord-est de Caracas, capitale du Venezuela.

Voir aussi